Sophiekerk (Berlijn)
 Sophiekerk (Dresden)

Zie ook 
Hagia Sophia (doorverwijspagina)